Paraguay kan syfta på:

 10071 Paraguay −  en asteroid i huvudbältet

Geografi 

 Paraguayfloden – en flod i Sydamerika

Paraguay 

 Paraguay, självständig stat, 
 Asunción, huvudstaden, 

Robotskapade Paraguayförgreningar